Bei der Junioren-Fußball-Südamerikameisterschaft 1971 in Paraguay bestand der Kader der uruguayischen Mannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern. Die Uruguayer erreichten das Finale gegen Paraguay und wurden Vize-Südamerikameister.

Quelle:

Einzelnachweise 

Junioren 1971
Uruguay 1971
Kaderliste